Безодня () — село, входит в Сестрятинский сельский совет Радивиловского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 118 человек. Почтовый индекс — 35540. Телефонный код — 3633. Код КОАТУУ — 5625887802.

Местный совет 
35540, Ровненская обл., Радивиловский р-н, с. Сестрятин.

Ссылки 
 Безодня на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Радивиловского района